Натуральне число 1131
 1131 рік до нашої ери
 1131 рік нашої ери